Plattner, Platner:
 Gottfried Plattner, fikcyjna postać z powieści Statki czasu Stephena Baxtera
 Werner Plattner (* 1926, [?]), austriacki szermierz

Platner 
 Szymon Platner (1914, Weißenkirchen (Czchów) – 1994, Brzesko), ostatni żydowski mieszkaniec Brzeska